Ния́зов (, , ) — тюркская фамилия. Женская форма — .

Известные носители 
 Ниязов, Абдул-Вахед Валидович (Вадим Валерианович Медведев; род. 1969) — российский мусульманский общественный и политический деятель.
 Ниязов, Амин Ирматович (1903—1973) — советский узбекский государственный деятель.
 Ниязов, Артём Наильевич (род. 1996) — российский игрок в мини-футбол.
 Ниязов, Артур (род. 1993) — казахский бадминтонист.
 Ниязов, Ата (1906—1943) — туркменский советский поэт, переводчик.
 Ниязов, Атамурат (1912—1942) — герой Туркменистана.
 Ниязов, Едыге Решатович (1940—2009) — казахский фотохудожник.
 Ниязов, Зия (1903—1975) — узбекский советский государственный деятель.
 Ниязов, Марат Атаевич (1933—2009) — туркменский советский стрелок из винтовки, вице-чемпион Олимпийских игр 1960 года.
 Ниязов, Марат Темирбекович (род. 1998) — киргизский тхэквондист.
 Ниязов, Мухамедамир — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Ниязов, Назарали — Герой Социалистического Труда.
 Ниязов, Ниязи Сабир оглы (род. 1967) — российский историк.
 Ниязов, Саид (род. 1922) — полный кавалер ордена Славы.
 Ниязов, Сапармурат Атаевич (1940—2006) — туркменбаши, руководитель Туркмении в 1985—2006 годах.

Топоним 
 Ниязов — город в Дашогузском велаяте Туркмении, бывший Тэзебазар.
 Ниязов — посёлок в Туркмении (бывш. Московск)

См. также 
 Ниязи